Эрдёди ():
 Эрдёди — венгерский род.
 Эрдёди, Имре (1889—1973) — венгерский гимнаст.
 Эрдёди, Тамаш (1558—1624) — бан Хорватии (1583—1595, 1608—1615), полководец и дипломат.